Bastian Schweinsteiger, footballeur international allemand
 , frère aîné de Bastian, également footballeur (division 3 allemande)
 Schweinsteiger, nom de famille allemand

Homonymie de patronyme